Єрофєєв — прізвище російського походження.

 Єрофєєв Венедикт Васильович (* 1938 — † 1990) — російський письменник
 Єрофєєв Віктор Володимирович (* 1947) — російський письменник, літературознавець
 Єрофєєв Дмитро Володимирович — Герой Росії
 Єрофєєв Євген Семенович — Герой Радянського Союзу
 Єрофєєв Костянтин Володимирович (* 1966 — † 2008) — український музикант, поет і журналіст
 Єрофєєв Олег Олександрович (1940—2022)
 Єрофєєв Олексій Васильович — Герой Радянського Союзу
 Єрофєєв Олександр Гаврилович — головний диригент низки оперних театрів України і Росії. Фундатор Полтавського оперного театру.